Kyle Quincey (né le  à Kitchener en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur, dans la Ligue nationale de hockey.

Carrière en club 
Il a été choisi au , , par les Red Wings de Détroit au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2003. Acquis huit mois plus tôt par les Kings lorsqu'il avait été placé au ballottage, il est échangé le  à l'Avalanche en compagnie de Tom Preissing et un choix de  en retour de l'ailier gauche Ryan Smyth.

Le , à la saison 2010-2011, lors d'un match contre les Capitals de Washington, Quincey a quitté le match en raison d'une blessure à l'épaule. Il a été placé sur la liste des blessés à long terme et sa saison est terminée le  après avoir joué 21 matchs.

Quincey retourne à son ancienne équipe lors d'une transaction du  qui amène Steve Downie au Colorado et le choix de  des Red Wings au Lightning de Tampa Bay.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || Knights de London || LHO || 66 || 6 || 12 || 18 || 77 || 14 || 3 || 4 || 7 || 11
|- 
| 2003-2004 || Knights de London || LHO || 3 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || IceDogs de Mississauga || LHO || 61 || 14 || 23 || 37 || 135 || 24 || 3 || 13 || 16 || 32
|-
| 2004-2005 || IceDogs de Mississauga || LHO || 59 || 15 || 31 || 46 || 111 || 5 || 0 || 3 || 3 || 4
|- 
| 2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 70 || 7 || 26 || 33 || 107 || 16 || 0 || 1 || 1 || 27
|- 
| 2005-2006 || Red Wings de Détroit || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 65 || 4 || 18 || 22 || 126 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Red Wings de Détroit || LNH || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 || 13 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 2007-2008 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 66 || 5 || 15 || 20 || 149 || - || - || - || - || -
|- 
| 2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Kings de Los Angeles || LNH || 72 || 4 || 34 || 38 || 63 || - || - || - || - || -
|- 
| 2009-2010 || Avalanche du Colorado || LNH || 79 || 6 || 23 || 29 || 76 || 6 || 0 || 0 || 0 || 8 
|-
| 2010-2011 || Avalanche du Colorado || LNH || 21 || 0 || 1 || 1 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Avalanche du Colorado || LNH || 54|| 5|| 18|| 23|| 60|| - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Red Wings de Détroit || LNH || 18|| 2|| 1|| 3|| 29|| 5|| 0|| 2|| 2|| 6 
|-
| 2012-2013 || Cutthroats de Denver || LCH || 12 || 2 || 9 || 11 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH || 36 || 1 || 2 || 3 || 18 || 14 || 0 || 2 || 2 || 12 
|-
| 2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 4 || 9 || 13 || 88 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 73 || 3 || 15 || 18 || 77 || 7 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 47 || 4 || 7 || 11 || 36 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH || 53 || 4 || 8 || 12 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 20 || 2 || 1 || 3 || 12 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH || 18 || 0 || 3 || 3 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HIFK ||  SM-liiga || 35 || 5 || 8 || 13 || 58 || 	12 || 1 || 6 || 7 || 12

| 586 || 36 || 122 || 158 || 548 || 56 || 0 || 9 || 9 || 40

Notes et références 

Naissance en août 1985
Naissance à Kitchener
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Knights de London
Joueur des IceDogs de Mississauga
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Cutthroats de Denver
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du HIFK